Georges Cuvier – francuski zoolog
 Frédéric Cuvier – francuski zoolog
 Cuvier – miasto we Francji